Ezcurra ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Ezcurra (* 1993), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Fermín Ezcurra (1922–2018), spanischer Fußballfunktionär
 Hernán Massini Ezcurra Lamas (* 1941), argentinischer Diplomat
 José Ángel Ezcurra (1921–2010), spanischer Journalist
 Martín Ezcurra (* 1987), argentinischer Paläontologe